Rábida peut désigner :

Titres 

 Île Rábida, une île équatorienne ;
 Monastère de La Rábida, un monastère espagnol franciscain situé à Palos de la Frontera, dans la province espagnole de Huelva, en Andalousie.

Voir aussi 
 Mastophora rabida, une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Araneidae.